Осы́ка () — украинская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Осыка, Демьян Васильевич (1915—1988) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Осыка, Леонид Михайлович (1940—2001) — украинский кинорежиссёр, сценарист.
 Осыка, Сергей Григорьевич (род. 1955) — украинский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Осыка — село в Народичском районе Житомирской области Украины.